Netschajewa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Alexandrowna Netschajewa (* 1979), russische Säbelfechterin
 Tamara Pawlowna Netschajewa (1922–2003), sowjetisch-russische Bildhauerin